Il doppio del torneo di tennis Pamplona Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Aisam-ul-Haq Qureshi e Lovro Zovko che hanno battuto in finale James Auckland e Daniel Kiernan 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Lovro Zovko (Campioni)
 James Auckland /  Daniel Kiernan (finale)

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (quarti di finale)
 Salvador Navarro /  Fernando Vicente (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pamplona Challenger 2005